Hegel může znamenat:

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), německý filosof, představitel německého idealismu
jeho rodina
 Johann Georg Hegel (1615–1680), německý luteránský farář
 Christiane Luise Hegel (1773–1832), sestra Georga Wilhelma Friedricha Hegela
 Karl von Hegel (1813– 1901), německý historik, syn Georga Wilhelma Friedricha Hegela
 (Thomas) Immanuel (Christian) Hegel (1814–1891), pruský právník a úředník, syn Georga Wilhelma Friedricha Hegela
 (Eduard) Wilhelm von Hegel (1849–1925), vládní úředník a člen německého Reichstagu

ostatní
 Barbara Schaeffer-Hegel (* 1936), německý pedagog
 Eduard Hegel (1911–2005), německý teolog a církevní historik
 Idora Hegel (* 1983), chorvatská bruslařka
 Stefan Hegel (* 1971), německý umělec

Související články 
 Hegel (1994, Lucio Battisti)

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Německé rodiny